signifie « loup solitaire » en anglais.

Culture 
 Lone Wolf, le titre anglophone de Loup Solitaire, une série de livres-jeu créés par Joe Dever.
 Joe Dever's Lone Wolf, l'adaptation en jeu vidéo développée par Forge Reply et éditée par Bulkypix en 2013.
 Lone Wolf and Cub, un gekiga ou manga historique (jidai mono) sur lequel sont basés entre autres six films, quatre pièces de théâtres et une série télévisée.
 Lone Wolf, une bande dessinée western sortie entre 1972 à 1982, scénarisée par Luigi Grecchi et dessinée par Ferdinando Fusco.
 Lone Wolf est le surnom de Michael Lanyard, cambrioleur fictif créé par Louis Joseph Vance en 1914.
  Série de films avec ce personnage
 MechAssault 2: Lone Wolf, un jeu vidéo d'action sorti en 2004 sur Xbox.

Personnalité 
 Lone Wolf l'ancien ( 1820-1879), également connu sous le nom de Guipago, chef du peuple kiowa ;
 Lone Wolf le jeune ( 1843-1923), chef kiowa, résistant et militant.

Géographie 
 Lone Wolf, une ville de l'Oklahoma.

Notes